Die 7. Handball-Weltmeisterschaft der Frauen wurde vom 30. November bis zum 10. Dezember 1978 in der Tschechoslowakei ausgetragen. Insgesamt traten zwölf Mannschaften in der Vorrunde in drei Gruppen gegeneinander an. Danach folgte die Finalrunde, bei der in einer Gruppe die Plätze 1–6 ausgespielt wurden, sowie Platzierungsspiele in einer Gruppe um die Plätze 7–9. Die DDR konnte ihren Titel aus dem Jahr 1975 erfolgreich verteidigen und verwies wiederum die Sowjetunion und Ungarn auf die Plätze.

Teilnehmer

Vorrunde 
Die besten zwei Teams jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde und der Dritte für die Platzierungsrunde.

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A wurden in Gottwaldov ausgetragen.

Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B wurden in Trnava ausgetragen.

Gruppe C 
Die Spiele der Gruppe C wurden in Cheb ausgetragen.

Platzierungsrunde (Plätze 7–9) 
Die Spiele der Platzierungsrunde wurden in Bratislava ausgetragen.

Finalrunde (Plätze 1–6) 
Bei der in Bratislava ausgetragenen Finalrunde wurden die Ergebnisse von den direkten Duellen der Vorrundengruppen übernommen. Danach spielten alle Teams einmal gegeneinander, die nicht in der gleichen Vorrundengruppe waren.

Platzierungen 
Die Mannschaften auf den Plätzen 1–5 qualifizierten sich für die Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau.

Mannschaftskader

Weltmeister: Deutsche Demokratische Republik

Achter Platz: BR Deutschland

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

1978
Handballsaison 1978/79
Weltmeisterschaft Frauen 1978